

Justice 
Le nom de cour criminelle a été donné à plusieurs juridictions répressives :

En France 
 les cours d'assises ont été appelées cours criminelles sous le Premier Empire ; 
 la cour criminelle est une expérimentation lancée en septembre 2019 dans le cadre de la réforme de la justice sur plusieurs départements ;
 l'ancienne cour criminelle de Mayotte est devenue cour d'assises de Mayotte.

Film 
Cour criminelle est un film américain réalisé par Robert Wise (1946).